Мальпика-де-Тахо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 80 км². Население — 2120 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 

Муниципалитеты Толедо